Чапаевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии, России и на Украине:


Белоруссия 
 Чапаевский сельсовет — в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Чапаевский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Чапаевский сельсовет — в Камызякском районе Астраханской области.
 Чапаевский сельсовет — в Кугарчинском районе Республики Башкортостан.
 Чапаевский сельсовет — в Новоорском районе Оренбургской области.
 Чапаевский сельсовет — в Тюльганском районе Оренбургской области.

Украина 

Упразднены в 2020 году.
 Винницкая область
 Чапаевский сельский совет — в Погребищенском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Широковском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Пологовском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Таращанском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Березанском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Великомихайловском районе.
 Чапаевский сельский совет — в Подольском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Диканьском районе.
 Чапаевский сельский совет — в Козельщинском районе.
 Чапаевский сельский совет — в Чутовском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Золотоношском районе.
 Чапаевский сельский совет — в Монастырищенском районе.

 
 Чапаевский сельский совет — в Менском районе.

Крым 

 Чапаевский сельский совет — в Советском районе. Упразднён в 2014 году с переходом Крыма под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано сельское поселение.

См. также 
 Чапаевское сельское поселение